Raškovice, gemeente in de Tsjechische regio Moravië-Silezië
Raškoviće, plaats in de Servische gemeente Sjenica